Shiina steht für:
 Shiina (Klan), eine japanische Adelsfamilie aus der Provinz Etchū

Shiina ist der Familienname folgender Personen:
 Chisato Shiina (* 1982), japanische Eiskunstläuferin
 Eihi Shiina (* 1976), japanische Schauspielerin
 Shiina Etsusaburō (1898–1979), japanischer Politiker
 Kazuma Shiina (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Kazuyasu Shiina (* 1952), japanischer Politiker
 Makoto Shiina (* 1944), japanischer Schriftsteller 
 Motoo Shiina (1930–2007), japanischer Politiker
 Nobuyuki Shiina (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Shiina Ringo (* 1978), japanische Sängerin, Gitarristin und Pianistin, siehe Sheena Ringo
 Shiina Rinzō (1911–1973), japanischer Schriftsteller
 Takeo Shiina (* 1929), japanischer Unternehmer
 Yutaka Shiina (* 1964), japanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Shina
 Sheena